|-
| 216501 - || ||  || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 216502 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216503 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216504 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216505 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216506 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216507 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216508 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216509 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216510 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216511 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216512 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216513 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216514 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216515 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216516 - || ||  || Needville || Needville
|-
| 216517 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216518 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216519 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216520 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216521 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216522 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216523 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216524 - || ||  || Modra || A. Galad i J. Toth
|-
| 216525 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216526 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216527 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216528 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216529 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216530 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216531 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216532 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216533 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216534 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216535 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216536 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216537 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216538 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216539 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216540 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 216541 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216542 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216543 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216544 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216545 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216546 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216547 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216548 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216549 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216550 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216551 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216552 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216553 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216554 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216555 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216556 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216557 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216558 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216559 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216560 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216561 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216562 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216563 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216564 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216565 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216566 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216567 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216568 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216569 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216570 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216571 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216572 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216573 - || ||  || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 216574 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216575 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216576 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216577 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216578 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216579 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216580 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216581 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216582 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216583 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216584 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216585 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216586 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216587 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216588 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216589 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216590 - || ||  || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 216591 - || ||  || Campo Catino || G. Masi
|-
| 216592 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216593 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216594 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216595 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216596 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216597 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216598 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216599 - || ||  || Palomar || S. F. Hoenig
|-
| 216600 - || ||  || Palomar || NEAT
|}

 
6